Чајотепек има више значења:

 Чајотепек (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чајотепек (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику